Andrea Carlo Ferrari, cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Andrea Ferrari, generale italiano
 Andrea Ferrari, calciatore italiano
 Andrea Ferrari, scrittore italiano
 Andrea Ferrari, velista italiano